Molekulska formula -{C10H12O2}- se može odnositi na:

 Havibetol
 Durohinon
 Eugenol
 Hinokitiol
 Izoeugenol
 Propil benzoat
 Keton maline
 Timohinon